Michaił Barsukow (radziecki generał)
 Michaił Barsukow (rosyjski generał)